

Patronyme 

 Roger Lhande (1945-); joueur de rugby à XV français ; champion de France 1964 avec la Section paloise et père de Benjamin Lhande.
Benjamin Lhande (1977- ), joueur de rugby à XV français ;
 Pierre Lhande (1877-1957), écrivain français, prêtre jésuite et académicien basque français de langue basque et française.